Winkleman ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Winkleman (* 1972), britische Fernseh- und Hörfunkmoderatorin
 Sophie Winkleman (* 1980), britische Schauspielerin

Siehe auch:
 Winckelmann
 Winkelman
 Winkelmann
 Winklmann